Гуде:
 Гуде — коммуна во Франции.
 Гуде, Ханс (1825—1903) — норвежский художник-пейзажист и маринист романтического направления, много лет проработавший в Германии, представитель Дюссельдорфской художественной школы.